Kunburudhoo (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Kunburudhoo (Haa Dhaalu-atol), een eiland van het Haa Dhaalu-atol, Maldiven